Сумбилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 10,33 км². Население — 670 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sunbilla

Муниципалитеты Наварры